Stuart Parker era il detentore del titolo ma non ha superato le qualificazioni.

In finale Dennis Novak ha sconfitto Wu Tung-lin con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Fábián Marozsán (secondo turno)
  Dennis Novak (campione)
  Wu Tung-lin (finale) 
  Antoine Escoffier (semifinale)

  Gianluca Mager (primo turno) 
  Paul Jubb (primo turno) 
  Max Purcell (quarti di finale) 
  Hsu Yu-hsiou (quarti di finale)

Qualificati 

  Alafia Ayeni (secondo turno)
  Lucas Pouille (primo turno)
  Henri Squire (secondo turno)

  Evgenij Donskoj (quarti di finale) 
  Dayne Kelly (secondo turno) 
  Giovanni Fonio (secondo turno)

Wildcard 

  Maximus Jones (primo turno)
  Palaphoom Kovapitukted (primo turno)

  Thantub Suksumrarn (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nonthaburi Challenger I 2023